Юрий Ермолаев:
 Ермолаев, Юрий Иванович (1921—1996) — российский детский писатель, драматург, корреспондент, актёр театра.
 Ермолаев, Юрий Михайлович (1932—2017) — советский артист цирка, дрессировщик лошадей, режиссёр. Народный артист СССР.